Csehország
 Jiříkov, település a Bruntáli járásban
 Jiříkov, település a Děčíni járásban
 Nový Jiříkov, Jiříkov településrésze a Děčíni járásban
 Starý Jiříkov, Jiříkov településrésze a Děčíni járásban
 Jiříkov, Dolní Újezd településrésze a Svitavyi járásban
 Jiříkov, Kámen településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban